Великобритания на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 52 спортсменами в шести видах спорта.

Медалисты

Золото

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

Бобслей

Бобслей 

 Мужчины

 Женщины

Скелетон

Кёрлинг 

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Дополнительный матч

 Итоговое место — 5
Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Итоговое место — 6

Коньковые виды спорта

Фигурное катание

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Спринт

 Женщины
 Дистанция

Сноубординг 

 Хафпайп

 Бордеркросс

 Параллельный гигантский слалом

Фристайл 

 Могул

 Акробатика

 Ски-кросс

Санный спорт 

 Мужчины

Ссылки 
 Результаты
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
2010